Міжнародна платіжна система
 Мікропроцесорна система
 Мембранний потенціал спокою